[[Файл:Dziadulewicz rodzinny grób.jpg|мини|справа|280пкс|Семейная могила Дзядулевичей, Варшава, Старые Повонзки]]

Станислав Дзядулевич () (4 апреля 1872 г., , Царство Польское — 4 февраля 1943 г., , Польша) — польский историк и геральдист, автор и соавтор большого количества геральдических публикаций и нескольких сборников, в том числе известного польского гербовника «Herbarz rodzin tatarskich w Polsce» («Гербовник родов татарских в Польше»).

 Биография 
Происходил из польского шляхетского рода татарского происхождения герба Сокола. Был сыном Бонифация и Юзефы, урождённой Непжецкой. Окончил гимназию и юридический факультет Варшавского университета. Однако по специальности не работал, преподавал историю в различных учебных заведениях Варшавы.

С 1897 года возглавлял геральдический отдел в редакции Большой иллюстрированной универсальной энциклопедии, которая в те годы являлась крупнейшим польским энциклопедическим изданием (с 1890 по 1914 год было опубликовано 55 томов).

Участвовал в деятельности польского Геральдического общества, был членом-корреспондентом, затем действительным членом, в 1929—1931 годах — вице-президентом Варшавского отделения, а в 1932 году стал его почетным членом. С 1908 года написал и опубликовал в «Геральдическом ежемесячнике» () и «Ежегоднике Общества геральдического во Львове» () (печатных органах Общества) около 50-ти исторических и геральдических исследований.

В 1928 году вышел в отставку и поселился в своем имении в Юзефуве недалеко от Отвоцка.
Продолжал заниматься историческими и геральдическими исследованиями, публиковал свои работы в «Геральдическом ежемесячнике» и «Татарском ежегоднике» ().

В 1929 году в Вильно был издан его «Herbarz rodzin tatarskich w Polsce» («Гербовник родов татарских в Польше»''). Гербовник описывает происхождение около 600 татарских родов, осевших в Речи Посполитой, их гербов и печатей-тамга, сопровождая описание ссылками на исторические источники.

Обширные научные архивы Дзядулевича, находившиеся у его сына в Варшаве, сгорели в 1944 году во время Варшавского восстания.

Станислав Дзядулевич умер от болезни сердца 4 февраля 1943 года, похоронен на варшавском кладбище Старые Повонзки в семейной могиле.

Ссылки

Литература 
 
 

Геральдисты Польши
Геральдисты Российской империи